Hinshaw ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Hinshaw (* 1982), US-amerikanischer Baseballspieler
 Andrew J. Hinshaw (1923–2016), US-amerikanischer Politiker
 Ashley Hinshaw (* 1988), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Edmund H. Hinshaw (1860–1932), US-amerikanischer Politiker
Gary Hinshaw, US-amerikanischer Astrophysiker
 John Carl Hinshaw (1894–1956), US-amerikanischer Politiker